Зуб — орган у ротовій порожнині хребетних тварин.
 Зуби людини
 Зуб — вид з'єднання колод на кутах зрубу.
 Зуб — невеликий острів в архіпелазі Земля Франца-Йосифа.
 Зуб — українське прізвище.